Il singolare del St. Petersburg Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andy Murray era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–1, 6–1, Andrej Golubev.

Teste di serie 

  Andy Murray (campione)
  Nikolaj Davydenko (secondo turno, ritirato per infortunio)
  Fernando Verdasco (semifinali)
  Michail Južnyj (secondo turno)

  Marin Čilić (primo turno)
  Dmitrij Tursunov (primo turno)
  Mario Ančić (primo turno)
  Marat Safin (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

St. Petersburg Open 2008
ATP Tour 2008